Полнота:

Точные науки 
 Полнота по Тьюрингу — свойство вычислительной системы, в которой возможна реализация любых вычислимых функций.
 Полнота в информационном поиске — показатель результативности информационного поиска — отношение найденных релевантных документов к общему числу релевантных документов в базе.
 
 Полнота базиса
 Полнота теории
 Полнота формальной системы

Другое 
 Полнота человека
 Полнота (швейная промышленность)